Fifteen Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Fifteen Mile Creek (Annie River), Nebenfluss des Annie River (North Kennedy River) in Queensland
 Fifteen Mile Creek (Finke River), zwei Nebenflüsse des Finke River im Northern Territory und in South Australia
 Fifteen Mile Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Fifteen Mile Creek (Ovens River), Nebenfluss des Ovens River in Victoria
 Fifteen Mile Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland